

Astronomia 
 1814 Bach – asteroide della fascia principale
 Cratere Bach – cratere sulla superficie di Mercurio
 Maglia Bach – maglia del reticolato cartografico di Mercurio

Musica 
 Bach 2: Basics – album di Sebastian Bach (2001)
 Cara piccina/Bach 70 – singolo di Peppino di Capri (1968)
 C.P.U. Bach – videogioco musicale (1994)
 P. D. Q. Bach – musicista immaginario creato da Peter Schickele
 Tema BACH – crittogramma musicale

Persone 

 Bach – famiglia di musicisti tedeschi
 Liesel Bach – aviatrice tedesca, prima sorvolatrice dell'Everest
 Richard Bach – aviatore e scrittore statunitense

Geografia

Austria 
 Bach – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)
 Bach – frazione di Texingtal, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Bach – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Bach – frazione di Walding, comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Francia 
 Bach – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)

Germania 
 Bach – frazione di Dieterskirchen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Bach – frazione di Eitorf, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bach – ex comune ora frazione di Erbach, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Bach – frazione di Lohmar, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bach – frazione di Windischeschenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Bach an der Donau – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Regno Unito 
 Llyn Cerrig Bach – lago nell'isola di Anglesey (Galles)

Pagine correlate 
 Friedemann Bach
 Johann Christoph Bach (disambigua)
 Johann Sebastian Bach (disambigua)

Altri progetti